Ша́нина — женская форма фамилии . Известные носительницы:
 Шанина, Елена Юрьевна (род. 1952) — советская и российская актриса.
 Шанина, Мария Александровна (1864—1920) — омская купчиха 1-й гильдии, благотворительница.
 Шанина, Роза Егоровна (1924—1945) — советский одиночный снайпер во время Великой Отечественной войны.